Matões kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedro II (ort), Piauí, 
 Matões (kommun i Brasilien), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar